Вирва — провал на земній поверхні невеликих розмірів, що має в горизонтальному перетині форму, близьку до кола.
 Карстова вирва
 Вирва (рідко «воронка») — виїмка в ґрунті чи твердій гірській породі, утворена дією вибуху заряду вибухової речовини.
 Вирва — зниження вільної чи напірної поверхні підземних вод навколо свердловини, колодязя і ін. виробок, викликане відкачуванням.
 Вирва — розширена частина випускного підняттєвої виробки (дучки), що має форму зрізаного конуса.

Топонім 

 Вирва — село, Житомирська область, Житомирський район.
 Вирва — річка в Україні, ліва притока Тетерева.
 Вирва — річка у Польщі та Україні, права притока Вігору.

Прізвища 

 Вирва Ілля Давидович (1888—1938) — член Катеринославської «Просвіти», член Української Центральної Ради, кооператор. Жертва російського окупаційного терору.

Література